Guadalajara hace referencia a varios artículos:

Geografía

Localidades y divisiones administrativas 

 Guadalajara (México), ciudad y municipio, capital del estado de Jalisco (México);
 Guadalajara (Campeche), localidad del municipio de Escárcega, Campeche (México);
 Ejido Guadalajara, localidad del municipio de Mexicali, Baja California (México);
 Guadalajara (España), ciudad y municipio, capital de la provincia de Guadalajara (España);
 Provincia de Guadalajara, provincia de España;

Hidrografía 

Río Guadalajara, en Colombia.

Historia 

 Batalla de Guadalajara (1937), enfrentamiento en la guerra civil española desarrollado en torno a la ciudad de Guadalajara;
 Comunidad de villa y tierra de Guadalajara, antigua jurisdicción en torno a Guadalajara (España);
 Real Audiencia de Guadalajara, el máximo tribunal de la Corona española en el territorio de Nueva Galicia, del Virreinato de Nueva España.

Administración pública en España 

 Ayuntamiento de Guadalajara (España), institución pública encargada del gobierno y la administración del municipio de Guadalajara;
 Diputación Provincial de Guadalajara, institución pública encargada del gobierno y la administración de la provincia de Guadalajara;
 Partido judicial de Guadalajara, uno de los tres partidos judiciales en los que se divide la provincia de Guadalajara.

Religión 

 Arquidiócesis de Guadalajara, arquidiócesis católica con sede en Guadalajara (México);
 Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, sede episcopal de la Iglesia católica en España.

Urbanismo 

 Guadalajara 2020, proyecto de renovación de la Zona Metropolitana de Guadalajara (México);
 Tren ligero de Guadalajara, sistema de transporte que presta servicio a la Zona Metropolitana de Guadalajara (México);
 Zona Metropolitana de Guadalajara, región urbana resultante de la fusión de la ciudad de Guadalajara (México) con otros poblados aledaños.

Universidades en México 

 Universidad Autónoma de Guadalajara;
 Universidad de Guadalajara;
 Universidad Guadalajara Lamar.

Deportes 

 Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara, equipo de balonmano español;
 Atlas Fútbol Club de Guadalajara, equipo de fútbol mexicano;
 Club Baloncesto Guadalajara, antiguo equipo de baloncesto español;
 Club Deportivo Guadalajara (España), equipo de fútbol español;
 Club Deportivo Guadalajara, equipo de fútbol mexicano;
 Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo de fútbol mexicano;
 Unión Deportiva Guadalajara Fútbol Sala, equipo de fútbol sala español.
 Club Natación Guadalajara, equipo federado en natación y salvamento y socorrismo español.

Cultura 
 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) es una feria de la industria editorial y una exposición cultural realizada en Guadalajara, México.
 Guadalajara, canción clásica del repertorio de mariachi, del compositor mexicano Pepe Guízar.